Claesson ist der Familienname folgender Personen:

 Åke Claesson (1889–1967), schwedischer Schauspieler
 Emma Claesson (* 1977), schwedische Orientierungsläuferin
 Ester Claesson (1884–1931), schwedische Landschaftsarchitektin und Autorin
 Fredrik Claesson (* 1992), schwedischer Eishockeyspieler
 Jean Claesson (1882–1951), schwedischer Schauspieler und Kabarettist
 Johan Claesson (* 1981), schwedischer Fußballspieler
 Jonas Claesson (* 1970), schwedischer Eishockeyspieler
 Krister Claesson (* 1965), schwedischer Komiker und Schauspieler
 Leif Claesson (* 1959), schwedischer Fotograf und Kinderschauspieler
 Martin Claesson (* 1983), schwedischer Fußballspieler
 Mattias Claesson (* 1986), schwedischer Leichtathlet
 Rickard Claesson (* 1977), schwedischer Fußballtorhüter
 Sören Claesson (* 1959), schwedischer Ringer
 Sonja Claesson (20. Jahrhundert), schwedische Schauspielerin der 1930er Jahre
 Stig Claesson (1928–2008), schwedischer Schriftsteller, Künstler und Illustrator
 Stig Claesson (Chemiker) (1917–1988), schwedischer Chemiker
 Viktor Claesson (* 1992), schwedischer Fußballspieler 

Siehe auch:
 Claeson
 Claessen
 Claesen
 Claassen
 Claaßen
 Claasen
 Clahsen
 Clasen
 Claßen
 Klaassen
 Klaasen
 Klasen